Франц Шуберт может означать:

Фамилия 
 Шуберт, Франц (1797—1828) — австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке.
 Шуберт, Франц Антон (1768—1824) — немецкий церковный композитор и органист.
 Шуберт, Франсуа (Франц Антон; 1808–1878) — немецкий композитор и скрипач.
  (1905—1992) — немецкий политик (НСДАП).
 Шуберт, Франц Крсто (1957—1992) — югославский военнослужащий, участник Боснийской войны.
 Шуберт, Франц Людвиг (1804—1868) — немецкий музыковед.

Другое 
 (3917) Франц Шуберт — типичный астероид главного пояса, названный в честь австрийского композитора Франца Шуберта.